Elena Cazzulani – scrittrice italiana
 Giovanni Cazzulani – ciclista su strada italiano
 Guglielmo Cazzulani – presbitero, teologo e saggista italiano